Primera División 2004/2005 – 74. edycja tych rozgrywek w historii. Brało w nich udział 20 drużyn. Pierwszy mecz rozegrano 28 sierpnia 2004, natomiast ostatni – 29 maja 2005.

Mistrzostwo Hiszpanii zdobył FC Barcelona, dla którego był to 17. tytuł w historii.  Tytułu mistrzowskiego bronił Valencia CF. Do Segunda División spadły Levante UD, CD Numancia oraz Albacete Balompié.

Drużyny

Tabela 

||rowspan=5 style="background-color:#F9F9F9;"|

||rowspan=2 style="background-color:#F9F9F9;"|

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
2004 w Hiszpanii
2005 w Hiszpanii